KMF steht als Abkürzung für:
 Flughafen Kamina in Papua-Neuguinea nach dem IATA-Code
 Kam Air, eine afghanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Gemeinschaft Katholischer Männer und Frauen im Bund Neudeutschland
 Kirchenmusikalische Fortbildungsstätte Schlüchtern
 Komoren-Franc, Währung der Komoren nach ISO 4217
 Konjunktive Minimalform, Begriff aus der  Technischen Informatik
 Künstliche Mineralfasern, Faserstoffe, die als Dämmstoff verwendet werden

Abkürzung